Osoby o tym nazwisku:
 Dušan Savić – serbski piłkarz
 Maja Savić – czarnogórska piłkarka ręczna
 Maja Savić – serbska siatkarka
 Milunka Savić – serbska wojskowa
 Miodrag Savić – serbski szachista
 Stefan Savić – czarnogórski piłkarz
 Vujadin Savić – serbski piłkarz
 Zoran Savić – serbski koszykarz